Anselme  d'Aoste (), évêque d'Aoste (994-1021/22).
 Anselme II d'Aoste, évêque d'Aoste (vers 1075-1090).
 Anselme de Cantorbéry (1033/34-1109), dit aussi Anselme d'Aoste, originaire d'Aoste, saint catholique.